Анте́-Сент-Андре́ () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 606 человек (2008 г.), плотность населения составляет 54 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0166.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Сант-Андреа-Апостоло-делло-Йонио, Италия 
  Морнак-сюр-Сёдр, Франция 
  Ле-Мат, Франция

Администрация коммуны

Galleria d'immagini

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики